Александр Иванович Канунников (1923 — 9 августа 2000) — советский, российский врач-хирург. Народный врач СССР (1984).

Биография 
Родился в 1923 году.

Участник войны.

В 1953 году окончил Челябинский медицинский институт, там же, в 1956 году — клиническую ординатуру.

С 1956 года работает в Республиканской клинической больнице, в Кызыле Тувинской АССР, с 1957 — заведующий общим хирургическим отделением. 

Умер 9 августа 2000 года.

Семья 
Был дважды женат. От второй жены, Алевтины Петровны, имел сына и дочь. Дочь — врач, сын — инженер.

Награды и звания 
 Народный врач СССР (1984)
 Орден Красной Звезды
 Орден Отечественной войны I степени 
 Орден Отечественной войны II степени 
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медали.

Примечания 

Выпускники Южно-Уральского государственного медицинского университета
Хирурги России